Herman Helleputte, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Joris Helleputte, Belgisch ingenieur, architect, hoogleraar, politicus en bestuurder
 Louise Helleputte-Schollaert, Belgisch bestuurster
 Helleputte (water), water bij Berkel-Enschot

Nederlandse of Vlaamse achternaam